Beach Grove ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Beach Grove (Alabama), im Lauderdale County (nicht mehr existent)
 Beach Grove (Arkansas), im Franklin County
 Beach Grove (Michigan), im Menominee County
 Beach Grove (North Carolina), im Beaufort County
 Beach Grove (Ohio), im Meigs County (nicht mehr existent)

Siehe auch:
 Beech Grove